Vulso var namnet på en familj tillhörande gens Manlia.

Kända medlemmar 
 
 Gnaeus Manlius Vulso, romersk politiker, konsul 189 f.Kr.
 
 Marcus Manlius Vulso, romersk politiker, konsulartribun 420 f.Kr.
 
 Quintus Manlius Vulso Capitolinus, romersk politiker, konsulartribun 396 f.Kr.